Jinmeiyō-Kanji (jap. , „Kanji für Personennamen“) sind Kanji, die vom japanischen Justizministerium als Ergänzung zu den 2.136 Jōyō-Kanji zugelassen sind. Hintergrund ist, dass viele japanische Familiennamen nicht nur Schriftzeichen aus der Liste der Jōyō-Kanji enthalten, daher sonst in offiziellen Dokumenten nicht mit Kanji geschrieben werden dürften und ihre Träger darauf angewiesen wären – wie bei manchen Ortsnamen der Fall –, ihren Namen mit Kana zu schreiben. Die erste Version der Liste mit 92 Schriftzeichen wurde am 25. Mai 1951 veröffentlicht und seitdem mehrfach erweitert, die Version vom 25. September 2017 enthält 863 Schriftzeichen.

Die Jinmeiyō-Kanji werden im Deutschen auch „Namens-Kanji“ genannt, umfassen jedoch mittlerweile auch zahlreiche Kanji, die keine Aufnahme in die Jōyō-Kanji fanden, deren Kenntnis (zumindest passiv, also lesend) aber nützlich ist.

Liste der Jinmeiyō-Kanji 
Im Folgenden sind die Jinmeiyō-Kanji aufgeführt, gruppiert nach dem Datum ihrer Aufnahme in die Liste.

25. Mai 1951

30. Juli 1976 
Die erste Erweiterung umfasst 28 Schriftzeichen:

1. Oktober 1981 
Zweite Änderung. Die 1945 Zeichen umfassende Liste der Jōyō-Kanji ersetzt die Tōyō-Kanji und beinhaltet acht Schriftzeichen der ersten veröffentlichten Liste der Jinmeiyō-Kanji. Diese wurden aus der Liste entfernt:

       (aus der ersten Liste) und  (aus der ersten Erweiterung).

Sechs Schriftzeichen wurden vereinfacht:

Den Jinmeiyō-Kanji werden 54 neue Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 166 Schriftzeichen steigt:

1. März 1990 
Dritte Änderung. Es werden 118 neue Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 284 Schriftzeichen steigt:

3. Dezember 1997 
Vierte Änderung. Es wird ein neues Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 285 Schriftzeichen steigt:

23. Februar 2004 
Fünfte Änderung. Es wird ein neues Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 286 Schriftzeichen steigt:

7. Juni 2004 
Sechste Änderung. Es wird ein neues Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 287 Schriftzeichen steigt:

12. Juli 2004 
Siebte Änderung. Es werden drei neue Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf 290 Schriftzeichen steigt:

27. September 2004 
Achte Änderung der Jinmeiyō-Kanji. Am 11. Juni 2004 kündigte ein Komitee des japanischen Justizministeriums die Hinzufügung von 578 Schriftzeichen zur Liste der Jinmeiyō-Kanji an.

Einige wurden nachdrücklich von Eltern verlangt, um die Namen ihrer Kinder nicht mit Katakana oder Hiragana schreiben zu müssen:

 (Shizuku, "Wassertropfen")
 (Ichigo, "Erdbeere")
 (Haruka, "entfernt")
 (Akira, "funkelnd")
 (Kiba, "Reißzahn")

Andere Schriftzeichen wurden nicht für die Schreibung von Namen zur Aufnahme in die Liste vorgeschlagen, sondern wegen ihres häufigen Gebrauchs. Diese waren allerdings umstritten:

 (Kuso, "Kot")
 (Noroi, "Fluch, Verwünschung")
 (Shikabane, "Leiche, Kadaver")
 (Gan, "Krebs (Krankheit)")

489 Schriftzeichen, darunter auch die eben genannten, sollten der Liste hinzugefügt werden. Für Vorschläge wurde eigens eine Internetseite eingerichtet. Am 23. Juli 2004 wurden nach zahlreichen Protesten neun der 489 hinzuzufügenden Schriftzeichen entfernt, und zwar über die eben genannten hinaus noch die folgenden:

 (Kashimashii, "Vergewaltigung", "Verführung")
 (Midara, "obszön")
 (Urami, "Groll")
 (Shimogasa, "Hämorrhoide")
 (Sobame, "Konkubine")

Den übrigen 480 Schriftzeichen wurde dann noch eines hinzugefügt:

 (Kiku, Wasser mit den Händen schöpfen)

Am 13. August 2004 wurden weitere 79 Schriftzeichen aus der Liste entfernt, darunter auch:

 (Betsu, "Geringschätzung")
 (Umi, "Eiter")
 (Shu, "Tumor")
 (Shō, "Prostituierte")
 (Uso, "Lüge")
 (Shiri, "Hintern")

Am 27. September 2004 wurde die achte Änderung der Liste der Jinmeiyō-Kanji durchgeführt. Weiterhin wurde eine Liste 205 traditioneller Varianten (Kyūjitai) der Joyo- und Jinmeiyō-Kanji hinzugefügt, die 1947 und 1981 für veraltet erklärt worden waren.

Dies war die weitreichendste Änderung der Jinmeiyō-Kanji; damit sind darin 983 Schriftzeichen enthalten.

Hinzugefügte Kanji

Erlaubte traditionelle Schriftzeichen 
Aus den Jinmeiyō-Kanji:

Aus den Joyo-Kanji (alt = traditionell; neu = moderner Standard):

30. April 2009 
Neunte Änderung. Es werden zwei weitere Schriftzeichen hinzugefügt, so dass die Zahl auf insgesamt 985 Schriftzeichen steigt:

30. November 2010 
Zehnte Änderung. 129 Schriftzeichen wurden in die Liste der Jōyō-Kanji überführt, darunter 11 Zeichen, die in Präfekturnamen vorkommen. Hingegen wurden 5 Schriftzeichen aus der Liste der Jōyō-Kanji in die Liste der Jinmeiyō-Kanji verschoben, womit die Anzahl dieser sich auf 861 Zeichen veränderte.

7. Januar 2015 
Elfte Änderung. Es wurde ein Schriftzeichen zur Liste der Jinmeiyō-Kanji hinzugefügt, womit sich die Anzahl dieser auf 862 erhöht.

25. September 2017 
Zwölfte Änderung. Es wurde ein Schriftzeichen zur Liste der Jinmeiyō-Kanji hinzugefügt, womit sich die Anzahl dieser auf 863 erhöht.

Weblinks 
 Aktuelle Liste der Jinmeiyō-Kanji (PDF). Die dort verwendeten Zeichenformen sind zum Teil Varianten der Kanji von JIS Level I und II, die von denen im Computerzeichensatz abweichen. In der Regierungsveröffentlichung sind diese Zeichen deshalb als Bitmap-Grafiken dargestellt.
 Jinmeiyō-Kanj bei Jisho.org (englisch)

Einzelnachweise 

Kanji